Gonzalo Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Gonzalo Rodríguez (Rennfahrer) (1972–1999), uruguayischer Rennfahrer
 Gonzalo Rodríguez (Tennisspieler) (* 1973), uruguayischer Tennisspieler
 Gonzalo Rodríguez (Futsalspieler), uruguayischer Futsalspieler
 Gonzalo Rodríguez (Fußballspieler) (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Gonzalo Rodríguez Gacha (1947–1989), kolumbianischer Drogenhändler